Прегратен-ам-Гросфенедигер () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. . Официальный код — 70 723.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Кратцер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля